Los nombres de Catedral de San Salvador o cualquiera de sus variantes:
 Catedral del Salvador, Catedral de El Salvador, Catedral del Divino Salvador del Mundo,
 Catedral del Santísimo Cristo del Salvador, o Catedral de El Santísimo Salvador,
es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como Catedrales en honor al Divino Salvador del Mundo.

Advocación 
 En honor a Jesucristo, bajo el título del "Divino Salvador del Mundo";

Catedrales 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En Brasil 
 Catedral Basílica de San Salvador de Salvador de Bahia;

En Bélgica 
 Catedral de San Salvador, de Brujas;

En El Salvador 
 Catedral Metropolitana del Divino Salvador del Mundo, de San Salvador;

En España 
 Catedral de El Salvador, de Albarracín;
 Catedral de El Salvador, de Ávila;
 Catedral de El Salvador, de Jerez de la Frontera;
 Catedral de El Salvador, de Oviedo;
 Catedral de El Salvador, de Zamora;
 Catedral de El Salvador, de Zaragoza;

En Noruega 
 Catedral del Salvador, de Oslo;

En Rusia 
 Catedral de Cristo Salvador, de Kaliningrado;
 Catedral de Cristo Salvador, de Moscú;